Campoformido, ville italienne
 Traité de Campo-Formio (1797)
 Rue de Campo-Formio à Paris
 Campo-Formio, station de métro à Paris, sur la ligne 5